Mr. Deeds Goes to Town – titolo originale del film È arrivata la felicità
Mr. Deeds Goes to Town – serie televisiva trasmessa da ABC dal 1969 al 1970